Das Andalucia Tennis Experience 2009 ist ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Marbella. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2009. Das Turnier fand vom 6. bis 12. April 2009 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Jelena Janković und Carla Suárez Navarro, das Janković in drei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Klaudia Jans und Alicja Rosolska in zwei Sätzen gegen Anabel Medina Garrigues und Virginia Ruano Pascual.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Marbella